Franc Sivec je osebno ime več znanih Slovencev:
 Franc Sivec (1890-1958), učitelj, član organizacije TIGR
 Franc Sivec (1861-1944), učitelj
 Franc Sivec (1919-), orglavec in zborovodja